O 1º Esquadrão de Helicópteros de Instrução (HI-1) é uma unidade da Marinha do Brasil ativada em 27 de junho de 1962. Tem como missão "realizar a parte prática de voo do Curso de Aperfeiçoamento de Aviação para Oficiais (CAAVO), a fim de complementar o ensino teórico ministrado no Centro de Instrução e Adestramento Aeronaval. Realiza, ainda, missões de emprego geral, de acordo com as determinações do Comando da Força Aeronaval (ComForAerNav)."

O HI-1 opera helicópteros Bell Jet Ranger III (IH-6B) para instrução básica de vôo. Seu lema: "Ensinamos aos homens o saber dos pássaros". O Esquadrão está sediado na Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia.

Ver também 
 Aviação Naval Brasileira

Ligações externas 
 
 
 

Aviação Naval Brasileira
Unidades militares do Brasil